Подлипное:

 Подлипное — деревня в Тотемском районе Вологодской области России.
 Подлипное — село в Конотопском городском совете Сумской области Украины.